Labinot-Mal, albániai alközség Elbasan megye Elbasan községében
Labinot-Mal, albániai falu Elbasan megye Elbasan községében, az alközség központja